John Kennedy puede referirse a:

Personas 
 John F. Kennedy, trigésimo presidente de los Estados Unidos;
 John Kennedy Toole, (1937-1969), novelista estadounidense;
 John F. Kennedy Jr., (1960-1999) uno de los hijos del presidente John F. Kennedy;
 John Kennedy O'Connor (1964-), autor, comentarista de espectáculos y de política, basado en los EUA, pero nacido en el norte de Londres.
 John Kennedy Oswald (1964-2011), letrista y compositor estadounidense;
 Jhon Kennedy Hurtado, futbolista colombiano.
 John N. Kennedy (1951-), senador republicano estadounidense por el estado de Luisiana.

Otros usos 
 Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, un aeropuerto en Nueva York, Estados Unidos.
 Biblioteca y Museo Presidencial de John F. Kennedy, en los Estados Unidos.
 Centro espacial John F. Kennedy, un complejo de aeroespacial estadounidense.
 Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Estados Unidos.
 John F. Kennedy School of Government, de la Universidad Harvard, Estados Unidos, institución se dedica a entrenar líderes.
 John-F.-Kennedy-Arboretum, un Arboretum de 252 hectáreas que se encuentra en New Ross Irlanda, dedicado a la memoria de John F. Kennedy.
 John F. Kennedy Boulevard, un corredor de sentido este-oeste en Tampa, Florida.
 John F. Kennedy Special Warfare Center and School, un centro de formación del Ejército de los Estados Unidos.
 Llama Eterna de John F. Kennedy, un monumento conmemorativo en la tumba del Presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy.
 Universidad Argentina John F. Kennedy, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 USS John F. Kennedy (CV-67), un superportaaviones clase Kitty Hawk de la Armada de los Estados Unidos.
 USS John F. Kennedy (CVN-79), un portaaviones de propulsión nuclear de la clase Gerald R. Ford propiedad de la Armada de los Estados.